

Населені пункти та їхні частини
Єзьо́ро () — польський топонім, що означає «озеро».
 Єзьоро — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Єзьоро — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Єзьоро — село в гміні Маркуси Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзьоро — частина села Забоже в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Єзьоро — частина села Старий Кемблув у гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Єзьоро — частина села Руда-Ружанецька в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Єзьоро — частина села Рожняти в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Єзьоро — частина села Кузьниця-Мисльневська в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоро — частина села Антонін у гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоро — частина села Старе Пражухи в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоро — колонія в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Єзьоро — осада в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Єзеро

Примітки